Halacja – spadek jakości obrazu spowodowany światłem rozproszonym nie uczestniczącym w budowaniu tego obrazu, ale osłabiającym kontrast i tworzącym świetliste plamy. Halacje powstają poprzez odbicia świateł między soczewkami obiektywu.

Fotografia